Partition kan betyda flera olika saker:

Matematik
Partition av en mängd, en uppdelning av mängden i delar som inte överlappar
Partition av ett intervall, en ändlig talföljd
Heltalspartition, ett sätt att skriva ett positivt heltal

Datorteknik
Diskpartitionering, en hårddisk delas upp i olika logiska delar

Historia 

 "The partition" - Indiens delning 1947